Grönroos är ett efternamn vanligast främst bland finlandssvenskar men som även förekommer i Sverige. Det kan också stavas Grönros. Etymologiskt kan efternamnet Grönroos härledas till den svenskspråkiga befolkningen i Finland, det vill säga finlandssvenskarna. Enligt uppgifter från 2013 är det i Finland följande antal personer som bär namnet:
 Grönroos, 2 017 personer
 Grönros, 62 personer
I Sverige är antalet något lägre:
 Grönroos, 309 personer
 Grönros, 111 personer
Tillsammans blir detta 2 079 personer i Finland och 420 personer i Sverige. Totalt för bägge länder är det 2 499 personer som bär namnet.

Personer med efternamnet Grönroos eller Grönros 
 Anders Grönros (född 1953), svensk regissör
 Anders Grönroos (född 1970), finländsk artist och musikproducent
 Georg Grönroos (1885–1927), finländsk skådespelare
 Gustaf Hjalmar Grönroos (1863–1929), finländsk läkare och anatom
 Janne Grönroos (född 1984), finländsk stand up-komiker, programledare i radio
 Roland Grönros (född 1948), svensk skådespelare och ljudtekniker
 Walton Grönroos (1939–1999), finländsk operasångare

Referenser

Noter

Efternamn i Finland
Svenska efternamn